Azerbajdzjan kan syfta på

 Azerbajdzjan – en republik i sydöstra Kaukasien 1991–
 Azarbaijan – en region i Iran
 Västazarbaijan – en provins i Iran
 Östazarbaijan – en provins i nordvästra Iran
 Ardabil (provins) – en provins i nordvästra Iran
 2698 Azerbajdzhan – en asteroid i huvudbältet

Historiskt
 Azerbajdzjanska SSR – en tidigare sovjetrepublik 1922–1991
 Demokratiska republiken Azerbajdzjan – en republik i Azerbajdzjan 1918–1920
 Transkaukasiska demokratiska federativa republiken – en kortvarig stat 1918–1918
 Kaukasiska Albanien – ett antikt kungadöme fram till 800
  Azerbajdzjans historia – det historiska området Azerbajdzjan
 kungadömet Atropatene i det sassanidiska riket, vars namn blivit Azarbaijan respektive Azerbajdzjan